El Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 1993 fue la décima prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 1 de agosto y de 1993 en el circuito de Donington Park.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1993
Deporte en Reino Unido en 1993